El torneig de Fes 2010, oficialment conegut com a Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 10a edició del torneig es va celebrar entre el 26 d'abril i l'1 de maig de 2010 al Royal Tennis Club de Fes, Marroc.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial    

2010
WTA Tour 2010